Amphi Festival — музичний фестиваль, який щороку проводиться в Кельні, Німеччина у другій половині липня.
Основна орієнтація фестивалю — альтернативний рок, середньовічний метал, симфонічний метал, електронна музика (futurepop), Neue Deutsche Härte, готичний рок і дарквейв.
Amphi Festival — третій за величиною з подібних фестивалів Німеччини (у 2010 році число відвідувачів склало 16000 осіб в день).

Учасники

2005 
Blutengel, Camouflage, Client, Die Krupps, Goethes Erben, In Extremo, Lacrimas Profundere, Unheilig, Project Pitchfork, Psyche, Staubkind, Suicide Commando, This Morn’ Omina, Welle:Erdball, Zeraphine

2006 
And One, Calmando Qual, Cephalgy, Christian von Aster, Combichrist, Diary of Dreams, DJ Elvis (The Memphis), DJ Mike K., DJ Nightdash + DJ Marco, DJ Oliver Hölz, DJ Ronny, DJ X-X-X, Dope Stars Inc., Faun, Fixmer/McCarthy, Frozen Plasma, Letzte Instanz, Lola Angst, Negative, Oswald Henke, Samsas Traum, Schandmaul, Subway to Sally, The 69 Eyes, The Retrosic — DJ Set, This Morn’ Omina, Unheilig, VNV Nation, Welle:Erdball

2007 
Apoptygma Berzerk, ASP, Bloodpit, Diorama, DJ Dalecooper, Down Below, Dreadful Shadows, Eisbrecher, Емілі Отем, Feindflug, Fetisch:Mensch, Front 242, Frontline Assembly, Funker Vogt, Heimatærde, Imatem, Katzenjammer Kabarett, Krypteria, Mesh, Obscenity Trial, P·A·L, Portion Control, Saltatio Mortis, Samsas Traum, Sonar, Spetsnaz, Subway to Sally, Trial, Unheilig, Untoten, Winterkälte, Xotox, Zeromancer

2008 
And One, Ashbury Heights, Cinderella Effect, Cinema Strange, Clan of Xymox, Combichrist, Covenant, Das Ich, Deine Lakaien, Diary of Dreams, Eisbrecher, Grendel, Haujobb, L’âme Immortelle, Lacrimas Profundere, Letzte Instanz, Mediaeval Babes, Mina Harker, Nachtmahr, Noisuf-X, Oomph!, Project Pitchfork, Rotersand, Soko Friedhof, Spectra*Paris, Spiritual Front, Suicide Commando, Tactical Sekt, The Klinik, The Lovecrave, Welle:Erdball, Zeraphine, Zeromancer

2009 
Absolute Body Control, Agonoize, Auto-Auto, Camouflage, Coppelius, Covenant, Delain, Diorama, Eisbrecher, Feindflug, Fields of the Nephilim, Front 242, Henke, Hocico, Jesus on Extasy, Jäger90, KMFDM, Laibach, Leæther Strip, Mantus, Marsheaux, Omnia, Panzer AG, Qntal, Rosa Crvx, Saltatio Mortis, Scandy, Solar Fake, The Birthday Massacre, The Other, Unheilig, Xotox

2010 
And One, Anne Clark, Ashbury Heights, Asp, Blitzkid, Blutengel, Combichrist, Coppelius, Destroid,
Diary of Dreams, DIN (A) Tod, Eisbrecher, End of Green, Escape with Romeo, Ext!Ze, Faderhead, Frank the Baptist, Frontline Assembly, Funker Vogt, Leaves' Eyes, Letzte Instanz, Mesh, Miss Construction, Mono Inc., Nachtmahr, Project Pitchfork, Rabia Sorda, Samsas Traum, Skinny Puppy, Solitary Experiments, The Crüxshadows, VNV Nation, Welle:Erdball

Примітки

Посилання 

 Amphi Festival офіційний сайт , 

Фестивалі Німеччини
Фестивалі готичної музики